Борис Шарков:
 Шарков, Борис Николаевич (1921—1997) — советский военачальник, генерал-майор инженерных войск, военный педагог.
 Шарков, Борис Сергеевич (1907—1967) — советский государственный деятель.
 Шарков, Борис Юрьевич (род. 1950) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН.